Omnidirecional refere-se à noção de ter as mesmas propriedades em todas as direções. Aparelhos omnidirecionais incluem: 

 Antena omnidirecional, uma antena que emite igualmente em todas as direções
 Câmera omnidirecional, uma câmera que pode ver 360 graus à sua volta
 Lanterna omnidirecional, uma lanterna que emite luz em todas as direções
 Microfone omnidirecional, um microfone que capta o som de todas as direções
 VOR (VHF Omnidirectional Range),  um equipamento eletrônico usado na navegação aérea

Desambiguação